Boris Bernaskoni, né le  à Moscou, est un architecte, ingénieur et éditeur russe. . Il est le fondateur de l'agence BERNASKONI. Son projet Matrex, dans le centre de recherche et développement Skolkovo à Moscou, a été présenté à la  Biennale d'architecture de Venise en 2016.  En 2019, Bernaskoni a participé à plusieurs événements lors du Forum économique mondial de Davos, abordant l'architecture transformable dans les villes du futur et la numérisation urbaine.

Biographie

Antécédents familiaux 
Boris Bernaskoni hérite son nom d'une famille d'immigrants italo-suisses, arrivés en Russie à la fin du . La famille Bernasconi de Lugano a produit de nombreux artistes baroques et classiques, stucistes et architectes actifs dans toute l’Europe. Antonio et Giuseppe Bernasconi, des ancêtres de Boris Bernaskoni, sont venus en Russie pour travailler sur les palais de Saint-Pétersbourg et de ses environs.

Formation 
Bernaskoni est diplômé de l'Académie d'architecture de Moscou. Il a étudié au département "Construction de logements et de conception sociale" sous la supervision des professeurs Belov, Khazanov et Pakhomov. En 2000, Boris a suivi un cursus de deux ans en marketing à l'Académie russe d'économie de Plekhanov. Il a ensuite rejoint un cours de troisième cycle en composition en architecture à l'Académie d'architecture de Moscou en 2000-2003.

Enseignement 
En 2001, il a dirigé un séminaire sur «l'analyse des sens» destiné aux étudiants de l'Académie d'architecture de Moscou. Depuis 2003, il est chargé de cours au département de planification urbaine de cette Académie. En 2004, il est invité à New York par la Harvard Design School pour animer un séminaire destiné aux étudiants sur le projet de l'Académie d'architecture de Moscou.

Projets principaux 

 Place Memorial sur la place Loubyanskaya (Moscou, 2000)
 Tours vivantes de Tetris à Izmailovo (Moscou, 2002)
 Pavillon Immaterialbox (Moscou, 2002)
 Bâtiment de bureau BBDO à Moscou (2003)
 Conversion de Mediacity d'ateliers d'usine en nouveaux studios de cinéma (Moscou, 2004)
 Grand Cru, magasin du vin (Moscou, 2004)
 Concept d'aménagement du territoire de la fabrique Krasny Oktyabr (Moscou, 2005)
 Centre de presse du gouvernement de Russie (2006)
 Exposition OLEGKULIK (Moscou, 2007)
  (Moscou en 2007, Londres en 2010)
 Magasin de mode Magazinzing (2008)
 Voilier EM-KA (2008)
 PERMMUSEUMXXI, concours international, premier prix (2008)
 Pavillon russe à l'Expo 2010 de Shanghai, concours national, premier prix (2008)
 Musée d'architecture, d'art et de design d'Oslo, concours (2009)
 Ragout, intérieur de café-bar (Moscou, 2010)
 Paparazzi, intérieur de restaurant (Iekaterinbourg, 2010)
 Volgadatcha, villa de designer (2010)
 Hypercube, bâtiment innovant (Skolkovo, 2010)
 New Holland Summer, masterplan (Saint-Pétersbourg, 2011)
 Masterplan de Preobrajensky (oblast de Iaroslavl, 2011)
 Mirror Mongayt, villa de designer (2012)
 Arc (Nikola-Lenivets, oblast de Kalouga, 2012)
 Centre présidentiel Boris Eltsine, Iekaterinbourg (2015)
 Matrex (Skolkovo, 2017)

Matrex

Matrex a été construit au centre d'innovation de Skolkovo en 2015, près du complexe de Skoltech. Ce projet fournit une base pour le développement de technologies de l'information et à haut rendement énergétique, avec un accent particulier sur la transparence de l'espace et du travail. L'immeuble à usage mixte regroupe des bureaux de classe A et de démarrage, des appartements, une salle de transformation, un musée de la spirale (spirale d'exposition) et un restaurant. La pyramide tronquée contient un espace interne sous la forme d'une matryoshka géante, ou poupée russe.
Centre Eltsine

Le Centre Eltsine est le premier centre présidentiel dans la Russie sur le modèle des bibliothèques présidentielles américaines. Il s’agit d’une institution sociale, culturelle et éducative construite dans la ville d’Iekaterinbourg, lieu de naissance du président Boris Eltsine. Le centre abrite un musée (Musée européen de l’année 2016), une galerie d’art, un centre éducatif, un centre de production de films documentaires, une librairie, un café et d’autres installations publiques. En raison du manque de sites vacants, Bernaskoni a redessiné un centre d’affaires existant, auquel il a ajouté un nouveau formulaire. Cela a été réalisé principalement à travers un mur-rideau, recouvrant la moitié des locaux d'une tôle d'acier perforée d'une série d'ouvertures présentant une symétrie de rotation. Le centre qui en résulte est une structure modeste et neutre qui possède néanmoins une identité visuelle et une silhouette distinctes de tout autre bâtiment d'Iekaterinbourg, que l'architecte a qualifié de «supergraphie urbaine».

Hypercube

Hypercube est le premier bâtiment du centre d’innovation de Skolkovo. Le président russe Dmitri Medvedev a pris la décision en 2010 d’ériger l’Hypercube. Il s’agit d’une plate-forme de communication combinant les rôles d’espace public et de générateur pour les nouvelles entreprises en démarrage, ainsi qu’une partie du campus universitaire. Le bâtiment dispose de ses propres systèmes d’alimentation en eau et en énergie autonomes. Hypercube a été construit conformément à la norme verte "Leadership in Energy & Environmental Design" (LEED v3).

Arc

Le pavillon Arc a été créé spécialement pour Archstoyanie, un festival d'architecture organisé à Nikola-Lenivets, en Russie. Arc se situe à la frontière entre forêt et champ. Ses éléments en bois sont empilés les uns sur les autres avec des espaces formant des chambres et des escaliers menant à un point de vue. L'intérieur est chaque année transformé en une installation artistique. Les matériaux qui composent l’Arc doivent être réutilisés pour la construction utile ou comme combustible pour le chauffage.

Mirror Mongayt

Bernaskoni résout le problème de la construction d'une villa de designer écologique avec un petit budget. La façade avant est conçue comme une structure temporaire avec des panneaux en miroir. On suppose que la façade changera tous les huit ans. À l'intérieur, l'espace est vaste, avec de hauts plafonds, des espaces ouverts et une abondance de bois nu.

Livres 
MATREX, 

Le livre fait partie intégrante du projet d’exposition Matrex de la Biennale d’architecture de Venise. En retraçant les histoires culturelles non conventionnelles de la matriochka et de la pyramide, le livre découvre leurs diverses interconnexions, l’essentiel de la publication couvrant le concept, l’architecture et le programme du bâtiment Matrex du centre d’innovation de Skolkovo.

Hypercube, May 2015
Ce livre traite de l'idéologie, du programme, des technologies et de l'esthétique de l'Hypercube. L’étude portera sur les matériaux, les solutions et les technologies permettant au bâtiment de répondre aux défis énergétiques, écologiques, sociaux et économiques mondiaux.Interface Antifoster, 
Ce livre traite des solutions des architectes à un conflit social. Le livre contient des extraits de publications sur les projets de Norman Foster pour la société de développement "Inteco", les opinions d'experts, des lettres ouvertes au Premier ministre russe Vladimir Poutine et à l'architecte Norman Foster, ainsi qu'un projet alternatif de centre culturel international sur le territoire litigieux.
MUSEЙ, 
Le livre comprend des expositions, des espaces d’exposition et des musées conçus par le bureau Bernaskoni de 2000 à 2008. Les projets sont classés dans l'ordre suivant: des pièces d'exposition au bâtiment, illustrant ainsi l'idée d'une transformation progressive de l'espace muséal, passant d'un objet introverti (Message to Kazimir) à un environnement spatial (PERMMUSEUMXXI). Le livre couvre 12 projets, chacun reflétant un traitement différent de l'idée d'espace muséal.

Expositions 

 2001 - Pavillon «Underconstruction» à l'exposition Arch Moscow.
 2001 - Nouveau projet de drapeau russe dans une galerie privée à Moscou.
 2002 - Présentation du projet Matrex à l'exposition Arch Moscow.
 2002 - “Message à Kazimir” à Art Moscow.
 2002 - Membre du comité d'experts à la  exposition internationale d'architecture et de design Arch Moscow.
 2003 - Superviseur du  Salon international de l'architecture et du design Arch Moscow «PresentPerfect».
 2003 - Cabinet du président, finaliste du Design Innovation Award à Moscou. Examen du meilleur ouvrage d'architecture en 2002-2003.
 2003 - Gagnant de l'année à la Golden Section 2003.
 2004 - Superviseur du  Salon international de l'architecture et du design Arch Moscow “Dead End”.
 2006 - «Moscou 4» à l'Académie Mendrisio, en Suisse.
 2008 -  Biennale d'Architecture de Venise. Bernaskoni a utilisé son espace dans le pavillon russe pour faire campagne contre les projets de réaménagement controversés de Norman Foster pour la Maison centrale des artistes de Moscou.
 2011 - Hypercube Skolkovo, à l'exposition Arch Moscow.
 2012 - Projet "Identity", à la  Biennale d'architecture de Moscou.
 2012 -  Biennale d'architecture de Venise.
 2013 - Exposition «Black» de Nikolay Nasedkin, musée d'art moderne de Moscou, со-conservateur.
 2014 - Avant-première de Matrex au Centre d'innovation Skolkovo, Moscou, conservateur.
 2016 -  Biennale d'architecture de Venise. Bernaskoni a présenté un modèle du bâtiment Matrex, combinant une pyramide et un espace ouvert en forme de matriochka.

Prix et reconnaissance 

 2010 - Le projet Volgadacha reçoit le prix du meilleur design russe de 2010.
 2011 - Le projet Volgadacha a remporté le prix Archiwood dans la catégorie maison de campagne.
 2012 - Hypercube remporte le Gold Award au Festival international d'architecture et de design de Zodchestvo - 2012.
 2013 - Le projet Arc reçoit une mention spéciale aux Architizer A + Awards dans la catégorie des parcs paysagers.
 2014 - Hypercube sélectionné parmi les finalistes du prix Architizer A + dans la catégorie Architecture + Technologie.
 2015 - Le livre Hypercube a remporté le prix Or au Concours national de conception de livres de Russie à Zhar-Kniga.

Notes et références

Liens externes 
 
  Site officiel de l'agence
Hypercube: bâtiment – livre
Design intelligent: l'architecture interactive de Boris Bernaskoni
Une machine philosophique / Uncubemagazine
L'état de l'architecture. 30 meilleurs projets russes
Interview à Moscow 24
Interview au magazine GQ
Interview au magazine BG
Les choix d'architecture russe de Wallpaper
Design Talk Martina Starke et Boris Bernaskoni

Architecte contemporain
Architecte high-tech
Architecte russe du XXIe siècle
Naissance à Moscou
Naissance en février 1977
Naissance en RSFS de Russie